Wyniki spotkań sezonu regularnego Ekstraligi czeskiej (2007/2008):

I runda 
1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

II runda 
14. kolejka

15. kolejka

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

26. kolejka

III runda 
27. kolejka

28. kolejka

29. kolejka

30. kolejka

31. kolejka

32. kolejka

33. kolejka

34. kolejka

35. kolejka

36. kolejka

37. kolejka

38. kolejka

39. kolejka

IV runda 
40. kolejka

41. kolejka

42. kolejka

43. kolejka

44. kolejka

45. kolejka

46. kolejka

47. kolejka

48. kolejka

49. kolejka

50. kolejka

51. kolejka

52. kolejka

2007 w hokeju na lodzie
2008 w hokeju na lodzie
Ekstraliga czeska w hokeju na lodzie
2007 w Czechach
2008 w Czechach